Rovira peut désigner :

Toponyme
Rovira, commune de Colombie, dans le département de Tolima ;
Garcia Rovira, une province de Colombie ;
Rovira (Panama) un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama

Patronyme
Un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Antoni Rovira i Trias (1816-1889), architecte barcelonais ;
Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), journaliste et homme politique espagnol ;
Carol Rovira (née en 1989), actrice espagnole ;
Francisco Rovira Beleta (1913-1999), réalisateur espagnol ;
Franck Rovira (né en 1977), joueur français de rugby ;
Jaume Rovira (né en 1979), cycliste espagnol ;
Josep Rovira (1902-1968), homme politique et militaire républicain espagnol, résistant de la Seconde Guerre mondiale.
Juan Rovira Tarazona (1930-1990), juriste et homme politique espagnol ;
Josep-Lluís Carod-Rovira (né en 1952), homme politique catalan ;
Francisco Riba Rovira (1913-2002), peintre espagnol ;
Marta Rovira (née en 1977), femme politique catalane.
Homonymie de patronyme